Ю́рий Анато́льевич Ивано́в (род. 2 июля 1962, Рязань) — российский учёный-зооинженер, член-корреспондент РАСХН (2012), академик РАН (2016).

Биография 
Окончил Рязанский СХИ им. П. А. Костычева (1984). По распределению работал главным зоотехником колхоза им. Кирова Рязанской области (1984—1986).

Аспирант (1986—1989), преподаватель кафедры общей зоогигиены (1989—1992) Рязанского СХИ. В 1992—1997 годах — заместитель (по животноводству) начальника управления сельского хозяйства Рязанской области.

В 1997—2005 — директор «Росплемобъединения». С 2005 года — директор ВНИИ механизации животноводства.
 
Доктор сельскохозяйственных наук (2005), профессор. Заместитель академика-секретаря, руководитель секции механизации, электрификации и автоматизации Отделения сельскохозяйственных наук РАН.

Основные работы 
 Руководство по проведению оценки экстерьера коров молочных и молочно-мясных пород / соавт.: Н. И. Стрекозов и др. — Дубровицы, 2001. — 108 с.
 Технологическое и техническое переоснащение свиноводческих ферм на современном этапе / соавт.: Н. М. Морозов и др. — М.: ФГНУ Росинформагротех, 2009. — 166 с.
 Стратегия машинно-технологического обеспечения производства продукции животноводства на период до 2020 года / соавт.: Ю. Ф. Лачуга и др.; Всерос. н.-и. и проектно-технол. ин-т механизации животноводства. — М.: ФГНУ Росинформагротех, 2009. — 71 с.
 Технологические требования к новым техническим средствам в животноводстве / соавт.: Н. М. Морозов и др. — М.:ФГНУ Росинформагротех, 2010. — 107 с.
 Интенсификация производства продукции скотоводства / соавт. В. К. Скоркин. — Подольск, 2011. — 439 с.
 Инновационные технологии производства молока / соавт.: И. К. Текучев, Л. П. Кормановский; Всерос. НИИ механизации животноводства. — Подольск, 2011. — 197 с.

Ссылки 
 
 http://www.cnshb.ru/AKDiL/akad/base/RI/000858.shtm

Выпускники Рязанского агротехнологического университета
Преподаватели Рязанского агротехнологического университета